Power Snooker 2011 — пригласительный двухдневный снукерный турнир, который проходил 19—20 ноября 2011 года в Манчестере, Англия. Это вторая попытка организаторов проведения такого рода турниров, в котором были внесены определённые изменения в его регламент по сравнению с предыдущим турниром: теперь время на удар было ограничено 20-ю секундами.

В качестве рефери матчи обслуживали Микаэла Табб и Ян Верхас.

В финале турнира Ронни О'Салливан, опережая Мартина Гоулда более чем на сто очков, не смог удержать победу в руках, и в итоге проиграл со счетом 286:258. Для Гоулда эта победа стала первым титулом, выигранным им в ранге профессионала.

Результаты

См. также 
 Power Snooker 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты турнира на Top-Snooker 
 Martin Gould’s shock Power Snooker win | The Sun |Sport 

Power Snooker
2011 год в снукере